Ilium steht für:

 die antike Stadt Troja in Kleinasien
 Titularbistum Ilium
 Ilium (Epirus), eine antike Stadt der Chaonier
 das Darmbein, ein Beckenknochen
 Ilium, ein Roman von Dan Simmons, siehe Ilium/Olympos